Марковин — фамилия. Известные носители:
 Марковин, Владимир Иванович (1922—2008) — советский и российский археолог, доктор исторических наук.
 Марковин, Дмитрий Александрович (1986) — российский хоккеист.

См. также 
 Марковина — деревня в Карагайском районе Пермского края.